Последња етапа Гран прија 2019 одржана је од 11. до 23. децембра у Јерусалиму. Важно је напоменути да су на турниру учествовала три велемајстора који нису били укључени у главни пласман серије - Борис Гељфанд (Израел), Дмитри Андрејкин (Русија), Ван Хао (Кина). Последња двојица су заменила Тејмур Раџабова и Левон Аронјана, који су се повукли са турнира из здравствених разлога. Победник је био руски шахиста Јан Непомњашчи, који је у финалу победио кинеског велемајстора Веј И.

Учесници

Такмичење

Прво коло 11.-13.12.2019.

Четвртфинале 14.-16.12.2019.

Полуфинале 17.-19.12.2019.

Финале 21.-22.12.2019.

Референце

Спољашње везе 
 https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/jerusalem-fide-grand-prix-2019
 https://www.chess.com/news/view/2019-jerusalem-fide-grand-prix-day-1
 https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=98252

Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 2019.
Спорт у Јерусалиму
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2019